

Patronymes 
 Andrea Mutti (1973-), dessinateur de bande dessinée italien ;
 Bortolo Mutti (1954-), joueur et entraîneur italien de football ;
 Claudio Mutti (1946-), philosophe et essayiste italien.

Entreprise 
 Mutti, entreprise agro-alimentaire italienne.